Лесные Поляны — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Лесные Поляны — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Лесные Поляны — посёлок в Омутнинском районе Кировской области.
 Лесные Поляны — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Лесные Поляны — посёлок в городском округе Подольск Московской области.
 Лесные Поляны — посёлок в Пушкинском районе Московской области.
 Лесные Поляны — посёлок в Щёлковском районе Московской области.
 Лесные Поляны — посёлок в Тереньгульском районе Ульяновской области.
 Лесные Поляны — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

См. также 
 Лесная Поляна